Alhama kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alhama de Murcia (kommunhuvudort), 
 Alhama de Granada (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Alhama de Almería (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Alhama de Aragón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar